Requisens ist der Nachname der heiligen Franziskaner

 Alphonsus Requisens aus Toledo
 Henricus Requisens aus Thenis